«Убойный монтаж» или «Z» — художественный фильм французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса, премьера которого состоялась 17 мая 2022 года на Каннском кинофестивале. Он стал фильмом открытия. Главные роли в картине сыграли Ромен Дюрис и Беренис Бижо.

Сюжет 
Действие картины происходит на заброшенной фабрике, где идут съёмки фильма ужасов категории Z. Во время подготовки особенно сложного кадра съёмки прерываются из-за пробуждения настоящих живых мертвецов. Теперь съёмочная группа пытается спасти фильм, следуя правилу: «Не вырезать!».

В ролях 
 Ромен Дюрис — Реми
 Беренис Бижо — Надя, визажист
 Грегори Гадебуа — Филипп
 Финнегэн Олдфилд — Рафаэль, актер
 Матильда Лутц — Ава, актриса
 Себастьян Шассейн — Армель
 Рафаэль Кенар — Джонатан
 Лье Салем — Мунир
 Жан-Паскаль Зади — Фэти
 Симона Хазанавичус — Роми
 Аньес Херстель — Лаура
 Шарли Дюпон — Фредо
 Ёсико Такэхара — Мадам Мацуда
 Юми Нарита — исполнитель
 Раика Хазанавичус — Манон
 Луана Байрами — Джоанна
 Флоренс Янас — Мелани
 Ивон Мартин — Гэби
 Мари Петьё — Ирис
 Леа Милле — Софи
 Эдвина Зайдерманн — Джуджу
 Квентин Дюпьё — камео

Производство и премьера 
«Убойный монтаж» является ремейком малобюджетного японского комедийного фильма ужасов «Зомби одним планом!». Картину снимали в 2021 году в Париже. Премьера состоялась 17 мая 2022 года на Каннском кинофестивале, причём «Убойный монтаж» стал фильмом открытия. В октябре состоялся цифровой релиз картины.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Убойный монтаж» на сайте Каннского кинофестиваля 

Фильмы Франции 2022 года
Кинокомедии Франции
Фильмы о зомби
Фильмы о съёмках
Фильмы Wild Bunch
Фильмы-ремейки Японии